Di seguito la lista completa dei Codici ISO 639-3 (lettere A e B)

A 

Codici ritirati

B 

Codici ritirati

Note

Collegamenti esterni 
 

Standard ISO